Gonzalo Pérez puede referirse a:

 Gonzalo Pérez (m. 1193), arzobispo de Toledo;
 Gonzalo Pérez (1500-1567), Secretario de Estado en España de los reyes Carlos I y Felipe II;
 Gonzalo Pérez Espolita (1901-1966), pintor español;
 Gonzalo Pérez Iribarren (1936-1998), matemático y estadístico uruguayo;
 Gonzalo Pérez Hernández (1935-2010), político venezolano.